Quadrella može označavati:
 Quadrella (Animalia), rod rakova iz porodice Trapeziidae.
 Quadrella (Plantae),biljni rod iz porodice Capparaceae.